Живро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Шомон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08192.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к северо-востоку от Парижа, в 80 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 34 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 76 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 42 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 35 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 83,3 %, в 1999 году было 50,9 %). Из 35 активных работали 33 человека (21 мужчина и 12 женщин), безработными были 2 женщины. Среди 7 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны